Der Begriff Carmania steht für:
 Karmanien, eine antike Landschaft im Süden des heutigen Iran
 RMS Carmania, ein britisches Passagierschiff
 RMS Saxonia (Schiff, 1954), ein britisches Passagierschiff, 1962 bis 1973 als Carmania in Dienst